Datang bezeichnet:

 Datang (Guidong) (大塘镇), Großgemeinde im Kreis Guidong in der chinesischen Provinz Hunan
 Datang (Leishan) (大塘镇), Großgemeinde im Kreis Leishan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Datang (Liangqing) (大塘镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Liangqing im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Datang (Lipu) (大塘镇), Großgemeinde im Kreis Lipu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Datang (Pingtang) (大塘镇), Großgemeinde im Kreis Pingtang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Datang (Pujiang) (大塘镇), Großgemeinde im Kreis Pujiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Datang (Qujiang) (大塘镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qujiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Datang (Sanshui) (大塘镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Sanshui in der chinesischen Provinz Guangdong
 Datang (Xincheng) (大塘镇), Großgemeinde im Kreis Xincheng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Datang (Yuzhou) (大塘镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yuzhou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Datang (Zhuji) (大唐镇), Großgemeinde der Stadt Zhuji in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Dagtang (chinesisch 达塘乡 Datang), Gemeinde im Kreis Biru im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Datang (Yugan) (大塘乡), Gemeinde im Kreis Yugan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Datang (Beihu) (大塘瑶族乡), Nationalitätengemeinde der Yao im Stadtbezirk Beihu in der chinesischen Provinz Hunan
 Datang (Changzhou) (大塘街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Changzhou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Datang (Yuexiu) (大塘街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuexiu in der chinesischen Provinz Guangdong